Smetona ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom russischen Wort smetana (dt. 'Sahne').

Weibliche Formen 
Smetonaitė (ledig)
Smetonienė (verheiratet)

Namensträger 

 Antanas Smetona (1874–1944),  Politiker, Präsident Litauens
 Rimantas Smetona (* 1945),  Politiker

Familienname
Litauischer Personenname